Charles Rousselle (1787-1867) – politico belga
 Ernest Rousselle (1836-1896) – politico francese
 Jonathan Rousselle (1990) – cestista francese